Kim Yo-jong (chosŏn'gŭl: 김여정, hancha: 金與正, revideret romanisering: Gim Yeojeong, McCune-Reischauer: Kim Yŏjŏng) født 26. september 1987 i Pyongyang i Nordkorea) er en nordkoreansk politiker.

Kim Yo-jong er Kim Jong-ils yngste datter, som han fik med Ko Yong-hui, den nordkoreanske leder Kim Jong-uns mor. Som sin broder skal Kim Yo-jong have studeret i Schweiz, hvilket skal være sket i årene 1996–2000. Derefter skal hun have studeret ved Kim Il-Sung Universitetet.

Hun var upåagtet af omverdenen og fremtrådte offentlig først 2010 på et foto fra Koreas arbejderpartis kongres. Hun skal have styret Nord-Korea under Kim Jong-uns sygdomsfravær i efteråret 2014.

Familietræ

Noter 

Personer fra Pyongyang
Politikere fra Nordkorea